Douris (Grieks: ) was de naam van verschillende personen uit de Griekse oudheid:

 Douris (1e kwart van de 5e eeuw v.Chr.), Atheense vazenschilder en pottenbakker:
 Douris (± 352 - ± 260 v.Chr.), tiran van Samos en schrijver van enkele historische werken